Президентские выборы в Сальвадоре проходили 2 февраля (1-й тур) и 9 марта (2-й тур) 2014 года. Основными кандидатами в президенты являлись вице-президент Сальвадор Санчес Серен, мэр Сан-Сальвадора представитель коалиции ARENA Норман Кихано и экс-президент Антонио Сака, представлявший Большой альянс за национальное единство, Национальную коалиционную партию и Христианско-демократическую партию в коалиции UNIDAD.

Действующий президент Сальвадора Маурисио Фунес не мог выставлять свою кандидатуру на этих выборах.

Во 2-м туре Сальвадор Санчес Серен был избран президентом Сальвадора.

Результаты 
Первый тур голосования прошёл 2 февраля. Действующий вице-президент, кандидат от Фронта национального освобождения Санчес Серен одержал убедительную победу, набрав 49 % голосов, однако этого не хватило, чтобы победить в первом туре. Его соперник, кандидат от Националистического республиканского альянса Норман Кихано набрал почти 40 %. Выборы прошли без серьёзных инцидентов, несмотря на опасения наблюдателей, в связи с проблемами обеспечения безопасности и колоссальной бедностью населения. Обе эти темы находились в центре предвыборной кампании.

После 1-го тура опросы показывали преимущество левого кандидата Санчеса Серена, однако за 2-3 недели до 2-го тура рейтинг Нормана Кихано рос и к моменту выборов оба кандидата подошли с примерно равной поддержкой. Предварительные результаты показывали около 50 % голосов у обоих кандидатов.

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
2014 год в Сальвадоре